Публі́ка — ганьба, сором.
 Пу́бліка — люди, що перебувають де-небудь як глядачі, слухачі, відвідувачі

Примітки

Посилання